Sciota Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Sciota Township du comté de McDonough dans l'Illinois.
  du comté de Shiawassee dans le Michigan.
  du comté de Dakota dans le Minnesota.

Homonymie de townships